|-
| 171201 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171202 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171203 - ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171204 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171205 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171206 - ||  || 9 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171207 - ||  || 9 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171208 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171209 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171210 - ||  || 6 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171211 - ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171212 - ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171213 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171214 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171215 - ||  || 10 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171216 - ||  || 8 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171217 - ||  || 9 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171218 - ||  || 11 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171219 - ||  || 9 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171220 - ||  || 11 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171221 - ||  || 10 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171222 - ||  || 11 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171223 - ||  || 14 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171224 - ||  || 11 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171225 - ||  || 13 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171226 - ||  || 15 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171227 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171228 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171229 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171230 - ||  || 7 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171231 - ||  || 7 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171232 - ||  || 7 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171233 - ||  || 9 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171234 - ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171235 - ||  || 11 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171236 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171237 - ||  || 9 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171238 - ||  || 19 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171239 - ||  || 29 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 171240 - ||  || 31 mai 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 171241 - ||  || 30 mai 2005 ||  || 
|-
| 171242 - ||  || 2 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171243 - ||  || 5 iunie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 171244 - ||  || 1 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171245 - ||  || 1 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171246 - ||  || 13 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171247 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171248 - ||  || 10 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171249 - ||  || 19 iunie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171250 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171251 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171252 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171253 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171254 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171255 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171256 Lucieconstant ||  || 8 august 2005 ||  || 
|-
| 171257 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171258 - ||  || 30 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171259 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171260 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171261 - ||  || 20 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171262 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171263 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171264 - ||  || 24 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171265 - ||  || 25 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171266 - ||  || 27 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171267 - ||  || 25 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171268 - ||  || 27 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171269 - ||  || 27 februarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171270 - ||  || 27 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171271 - ||  || 2 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171272 - ||  || 4 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171273 - || 2006 FR || 22 martie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171274 - ||  || 23 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171275 - ||  || 23 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171276 - ||  || 23 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171277 - ||  || 24 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171278 - ||  || 24 martie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171279 - ||  || 24 martie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171280 - ||  || 24 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171281 - ||  || 24 martie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 171282 - ||  || 26 martie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171283 - ||  || 23 martie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171284 - ||  || 24 martie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171285 - ||  || 25 martie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171286 - ||  || 30 martie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 171287 ||  || 7 aprilie 2006 || Wrightwood || 
|-
| 171288 - ||  || 2 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171289 - ||  || 2 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171290 - ||  || 6 aprilie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171291 - ||  || 7 aprilie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 171292 - ||  || 6 aprilie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171293 - ||  || 6 aprilie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171294 - ||  || 7 aprilie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171295 - ||  || 18 aprilie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171296 - ||  || 18 aprilie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171297 - ||  || 18 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171298 - ||  || 18 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171299 - ||  || 18 aprilie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171300 - ||  || 20 aprilie 2006 ||  || 
|-